Sard o llengua sarda, llengua romànica parlada a l'illa de Sardenya
 Sard, habitant de Sardenya
 Sard o sarg, peix teleosti de la família dels espàrids i de l'ordre dels perciformes
 Sard o sherden, poble de l'antiguitat que dominaren a la regió del Mediterrani oriental al segon mil·lenni aC